Сент-Арроман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Сент-Арроман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер